De Meistriliiga 2006 is start gegaan op 8 maart 2006.

De Meistriliiga bestaat uit tien clubs. Deze clubs spelen allen tegen elkaar in zowel twee thuis- als twee uitwedstrijden. De kampioen van de competitie over 36 wedstrijden zal een plaats verdienen in de eerste voorronde van de UEFA Champions League. De nummer twee plaatst zich voor de eerste voorronde van de UEFA Cup, evenals de winnaar van de Beker van Estland. De nummers negen speelt een promotie/degradatieduel tegen de nummer twee uit de Esiliiga. Het als tiende en laagst geklasseerde team zal degraderen naar diezelfde Esiliiga.

Eindstand

Topschutters Meistriliiga 2006

Estische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006